Tita (futebolista) (1958), treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como meia ou atacante;
Tita Balsemão (1937), empresário português;
Tita Merello (1904–2002), atriz e cantora argentina;
Tita Tavares (1975), surfista brasileira;
Sidney Cristiano dos Santos (1981), futebolista brasileiro que atua como atacante.

Ver também
 Titã

Desambiguações de antropônimos